Le genre Asio compte sept espèces de hibou.
 L'Audio Stream Input/Output est un protocole permettant de faibles latences pour les équipements audio numériques.
 L'Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) est le service de renseignements intérieur australien.